Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Ambush :
 le , une canonnière américaine lancée en 1805 en tant que canonnière , capturée lors de la bataille du lac Borgne en 1814 et renommée HMS Ambush, puis vendue en 1815 ;
 le , lancé en 1945, un sous-marin de la classe Amphion ;
 le , lancé en 2011, sous-marin de la classe Astute.

Ambush